Фрешо (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрешо, Нуну (род. 1977) — португальский футболист, защитник.
 Фрешо, Тибор (1918—1987) — словацкий дирижёр и композитор.
 См. также 
 Фреше